Il campionato di Serie B d'Eccellenza di pallacanestro maschile 1998-99 è stato organizzato in Italia e rappresenta il terzo campionato italiano.

Le squadre sono suddivise in 2 gironi su base geografica. Dopo la stagione regolare (girone all'italiana con partite di andata e ritorno) le prime 8 classificate di ogni girone partecipano ai playoff ad eliminazione diretta. Le vincenti dei rispettivi playoff sono promosse alla serie superiore. L'ultima classificata di ogni girone retrocede direttamente, mentre quelle classificate dal 10º all'11º posto disputano i playout per determinare l'altra retrocessa.

Stagione regolare

Girone A

Girone B

Playoff

Girone A

Girone B

Playout

Finale per il titolo nazionale dilettanti

Verdetti
  Campione d'Italia Dilettanti Seme D'arancia Barcellona
 Promosse in A2:
Pallacanestro Vicenza:
Formazione:Beltramello, Casarin, Chiarello, Cossa, De Marco, Magnone, Righetto D., Righetto E., Romboli, Valente. Coach:Eugenio Dalmasson
Seme D'arancia Barcellona
Formazione:Bianchi, Brembilla, Forino, Giordano, Lenzi, Li Vecchi, Piazza, Ragionieri, Saccardo, Soragna. Coach: Giovanni Perdichizzi.
 Vincitrice della Coppa Italia di lega:  Ina Sim Ferrara
 Retrocesse in B2: Auxilium Torino, Amaro Lucano Matera, Patavium Petrarca Padova e Universo Latina

Fonti
 Guida ai campionati nazionali di basket LNP 1999

Bibliografia
 La Gazzetta dello Sport edizione 1998-99

Voci correlate 
Coppa Italia Lega Nazionale Pallacanestro 1998-1999

Pallacanestro nel 1998
Pallacanestro nel 1999
1998-1999